Guido Zamperoni – fumettista italiano
 Ingo Zamperoni – giornalista con doppia cittadinanza italo-tedesca
 Luca Zamperoni – attore teatrale e televisivo tedesco di origini italiane